Paraula d'origen valencià, present en castellà. Es tracta d'un apel·latiu afectuós per a referir-se al germà major, el seu femení es Tata (germana major), té traducció literal a poques llengües com el japonès, nichan o nishan que significa germà major també.
 Tete (Moçambic) capital de la província de Tete (Moçambic).
 Província de Tete, província de Moçambic
 Tete Montoliu, pianista i compositor musical.
 Tete Novoa, cantant.
 Tete Bonilla, periodista i músic.
 Teté Delgado, actriu i presentadora.
 Teté personaje interpretat per l'actriu Natalia Sánchez a la sèrie televisiva Los Serrano.
 Tété-Michel Kpomassie, escriptor de Togo.
 María Teresa Vélez, també anomenada Teté, artista equatoriana.

Encara que amb escriptura similar la paraula en francès diferent en pronunciació (têt) i significat és la paraula tête, que significa cap, i que s'utilitza a diversos termés o expressions d'aquesta. Entre aquestos usos:

 Tête de Moine